OEM est un sigle qui peut désigner :

 ondes électromagnétiques ;
 otite externe maligne, une forme grave d'otite externe ;

autres langues
 Original Equipment Manufacturer (en français, fabricant d'équipement d'origine), un fabricant de pièces détachées ou un assembleur des composants de marques diverses pour construire une solution complète ;
 Organización Editorial Mexicana, un groupe de presse écrite mexicain ;
 , une gamme d'outils informatiques proposée par Oracle Corporation.